Владимир Онуфриевич Архипцев — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Родился в 1910 году в Орше. Белорус. Член КПСС с 1930 года.

В 1929—1980 гг.: —
 строительный мастер, организатор и руководитель строительства железных дорог.
 руководитель в военно-восстановительных службах, Управлении строительно-восстановительных работ Московско-Донбасской дороги. * участник восстановления прифронтовых железнодорожных линий в составе Брянского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов.
 заместитель министра морского флота СССР по строительству,
 начальник Главного управления по строительству морских сооружений.
 начальник Технического управления Минтрансстроя СССР,
 главный редактор журнала «Транспортное строительство»,
 начальник Главного управления железнодорожного строительства Казахстана и Средней Азии,
 заместитель министра транспортного строительства СССР.

Умер в Москве в 1986 году.

Ссылки 
 Транспортные строители — участники Великой Отечественной войны [Текст] / В. В. Косьмин, Н. Е. Петрова // Транспортное строительство. — 2005. — N 6. — С.. 2
 Владимир Онуфриевич Архипцев [Некролог] — Гудок — 1986 — 25 апр. — С. 4.
 УПК

Главные редакторы СССР
Заместители министров СССР